Леонид Емелья́нов:
 Емельянов, Леонид Григорьевич (в монашестве Тихон; род. 1948) — епископ Русской Православной Церкви; митрополит Новосибирский и Бердский.
 Емельянов, Леонид Емельянович (1872 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Могилёвской губернии.